Century Tourist bezeichnet:

 ein Fahrzeugmodell der Century Motor Vehicle Company
 eine Automarke der Ward Leonard Electric Company